Tinosorb ist der Handelsname von verschiedenen UV-Filtern:
 Bemotrizinol (Tinosorb S)
 Bisoctrizol (Tinosorb M)
 Octinoxat (Tinosorb OMC)
 Trisbiphenyltriazin (Tinosorb A2B)